Raimundo Nonato

Geografia 
São Raimundo (Manaus)
São Raimundo (Governador Valadares)

Clubes de futebol 
São Raimundo Esporte Clube (Manaus)
São Raimundo Esporte Clube (Pará)
São Raimundo Esporte Clube (Roraima)

Ver também
 San Raimundo

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos